Домброва-Тарновска ()  —  город  в Польше, входит в Малопольское воеводство,  Домбровский повят.  Имеет статус городско-сельской гмины. Занимает площадь 23,07 км². Население — 11 720 человек (на 2007 год).

История

Ссылки 

 Официальная страница города

Повятовые центры  Малопольского воеводства